Ниже представлен список японских футбольных стадионов, отсортированных по вместимости. В список включены стадионы, вместимость которых превышает 20 000 зрителей.

См. также 
 :Категория:Стадионы Японии
 Список футбольных стадионов по вместимости

Ссылки 

Япония
 
Футбольные стадионы